Lac (Tsjaad), een regio van Tsjaad
 Lac Baai, een lagune bij Bonaire
 Laç, een stad in Albanië
 Lieu d'art contemporain, een Frans particulier museum voor hedendaagse kunst
 Hagedis (sterrenbeeld)